Med krut i nävarna kan syfta på:

 Med krut i nävarna (1943) – en amerikansk film från 1943 med originaltiteln Fugitive of the Plains
 Med krut i nävarna (1969) – en svensk dokumentärfilm från 1969
 Med krut i nävarna  – ett avsnitt från 1978 i den amerikanska filmen Movie Movie